È stata la prima edizione del torneo.

Dalila Jakupovič e Irina Khromacheva erano le detentrici del titolo, ma Jakupovič ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo mentre Khromacheva si è ritirata dal torneo.

In finale Peng Shuai e Yang Zhaoxuan hanno sconfitto Duan Yingying e Han Xinyun col punteggio di 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Duan Yingying /  Han Xinyun (finale) 
  Peng Shuai /  Yang Zhaoxuan (campionesse)

  Olga Doroshina /  Irina Khromacheva (ritirate)
  Jiang Xinyu /  Tang Qianhui (primo turno)

Wildcard 

  Maddison Inglis /  Miyabi Inoue (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kunming Open 2019